Zdeslav steht für:

 Zdeslav (Čistá), Ortsteil von Čistá, Okres Rakovník, Tschechien
 Zdeslav (Poleň), Ortsteil von Poleň, Okres Klatovy, Tschechien

Zdeslav ist der Name folgender Personen:

 Zdeslav (Sedesclaus, lateinisch Sedesclavus; † 879), südslawischer Knes